Augy puede referirse a: 

 Augy, comuna francesa situada en Aisne.
 Augy, comuna francesa situada en Yonne.